Feuer frei ist:
 im Polizei- und Militärwesen ein Schießbefehl, bei dem der Feuerkampf den Soldaten nach eigenem Ermessen überlassen ist, siehe Schießbefehl (Polizei- und Militärwesen)
 Feuer frei!, Lied der deutschen Neue-Deutsche-Härte-Band Rammstein (2002)
 Feuer Frei (Endstufe-Album), Musikalbum der Rechtsrock-Band Endstufe (2006)
 Feuer Frei! (Nachtmahr-Album), Musikalbum des Elektro-Projektes Nachtmahr (2008)

Siehe auch:
 Free-Fire-Zone, beim US-Militär ein Gebiet mit kompletter Feuerfreigabe nach eigenem Ermessen
 Feuer frei auf Frankie, Spionagefilm von José Antonio de la Loma (1967)